Bernie désigne :
 Bernie, comédie française réalisée par Albert Dupontel en 1996 ;
 Bernie, thriller réalisé par Richard Linklater et sorti en 2011.

Toponyme 
 Bernie, une ville du comté de Stoddard, dans le Missouri, aux États-Unis.